Ludvig 1., Ludwig 1., Louis 1. eller Luis 1., kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Ludvig den Fromme (778–840) – Tysk-romersk kejser og konge af Frankerriget 814–840
 Ludvig 1. (død 1140) – landgreve af Thüringen 1123–1140
 Ludvig 1. (ca. 1098–1158 – greve af Württemberg 1143–1158
 Ludvig 1. (1172–1205) – greve af Blois 1191–1205
 Ludvig 1. (1279–1341) – hertug af Bourbon 1327–1341
 Ludvig 1. (1376-1446) – greve af Vendôme 1403–1446
 Ludvig 1. (1473–1523) – greve af Nassau-Weilburg 1492–1523
 Ludvig 1. (1530–1569 – fyrste af Condé 1546–1569
 Ludvig 1. (1579–1650) – fyrste af Anhalt-Köthen 1603–1650
 Louis 1. (1642-1701) – fyrste af Monaco 1662–1701
 Ludvig 1. (1707–1724) – konge af Spanien 1724–1724
 Ludvig 1. (1753–1830) – storhertug af Hessen 1806–1830
 Ludvig 1. (1763–1830) – storhertug af Baden 1763–1830
 Ludvig 1. (1786-1868) – konge af Bayern 1825–1848
 Ludvig 1. (1838–1889) – konge af Portugal 1861–1889